Trzęsienie ziemi w Gwatemali w 1902 r.
 Trzęsienie ziemi w Gwatemali w 2012 r.